Neobuxbaumia polylopha  (DC.) Backeb. es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae.

Distribución
Neobuxbaumia polylopha crece  individualmente y alcanza un tamaño de hasta 13 metros de altura. Las tallos en forma de columnas son inicialmente de color verde y más oscuro con la edad. Tiene un diámetro de hasta 50 centímetros. Las 22 a 36 (raramente 10) estrechas costillas, ligeramente arqueadas están separadas una de otra por un pliegue agudo. La única, flexible espina central, puede estar ausente, es a menudo más corta que los siete u ocho espinas radiales. Las espinas son también flexibles y de 1 a 2 cm de largo  de color amarillento a marrón y se vuelven grises con la edad. Las flores suelen aparecer en grupos cerca de las puntas de los brotes, son de color rojo oscuro, de 4 a 6 cm de largo y alcanzan un diámetro de 3 a 3,5 centímetros. Su pericarpo y las flores son tubulares con pequeñas escalas. Las frutas tienen forma de huevo, son verdes de 2,4-4 cm de largo y cubiertas de escamas, lana y pelos.

Descripción
Es una planta arbolada perenne carnosa columnar,  armada de espinos,  y con las flores de color rojo.

Taxonomía 
Neobuxbaumia polylopha fue descrita por (DC.) Backeb. y publicado en Blätter für Kakteenforschung 6. 1938. 
Etimología
Neobuxbaumia: nombre genérico que es otorgado en honor de Franz Buxbaum, lleva el prefijo neo = "nuevo" para distinguirlo de Buxbaumia un género de musgos.

 polylopha: epíteto latíno compuesto que significa "con muchas crestas"
Sinonimia
Cereus polylophus
Pilocereus polylophus
Cephalocereus polylophus
Carnegiea polylopha

Referencias

Enlaces externos

https://web.archive.org/web/20100104083615/http://cactiguide.com/cactus/?genus=Neobuxbaumia&species=polylopha

polylopha
Flora de México
Plantas descritas en 1938 
Plantas descritas por de Candolle 
Taxones descritos por Curt Backeberg